Träskesholmen kan syfta på följande platser:

Finland 

 Träskesholmen (vid Onas, Borgå), Nyland, 
 Träskesholmen (vid Bastö, Borgå), Nyland,

Se även
Träskholmen

Robotskapade Finlandförgreningar